Sainte Eulalie peut désigner :
Sainte Eulalie de Mérida, vierge martyre. Fête le .
Sainte Eulalie de Barcelone, vierge martyre sous Dioclétien et Maximien ; patronne de Barcelone, vénérée aussi dans le midi de la France. Fête le  en Orient et le  en Occident.
(Eulalie de Barcelone et Eulalie de Mérida sont souvent confondues parce que leurs vies sont presque identiques. Martyrisée à douze ans par Dacien qui agissait sur ordre des empereurs Dioclétien et Maximien, elle a subi toutes sortes de tortures odieuses. Ou bien il s'agit de deux saintes et l'on a attribué la vie de l'une à l'autre, ou bien il s'agit de la même personne, morte et enterrée à Mérida, dont des reliques auraient été apportées à Barcelone. La population de la ville l'aurait adoptée ensuite comme Barcelonaise).
 la Cantilène ou Séquence de Sainte Eulalie, poème (le premier en français) dédié à sainte Eulalie de Mérida.

Monuments religieux 
 Église Sainte-Eulalie (Palma)
 Église Sainte-Eulalie (Bordeaux)
Église Sainte-Eulalie (Montpellier)

Voir aussi 
 Page d'homonymie  : localités portant ce nom en langue française ;
 Page d'homonymie  : localités portant ce nom en langue portugaise ;
 Page d'homonymie  : localités portant ce nom en langue espagnole.

Toponymies dérivées 
Communes françaises dont le nom vient de Sainte-Eulalie

Saint-Araille, commune française de la Haute-Garonne
Saint-Arailles, commune française du Gers
Saint-Aulaire, commune française de la Corrèze
Saint-Aulais-la-Chapelle, commune française de la Charente
Saint-Aulaye, commune française de la Dordogne
Saint-Éloi, commune française de l'Ain
Sainte-Alauzie, commune française du Lot
Sentaraille, commune française de l'Ariège
Xaintrailles, commune française de Lot-et-Garonne

Notes et références